Federica Catalina Sofía Dorotea de Wurtemberg (en alemán, Friederike Katharina Sophie Dorothea von Württemberg; San Petersburgo, 21 de febrero de 1783-Lausana, 29 de noviembre de 1835) fue una princesa alemana que fue la segunda esposa de Jerónimo Bonaparte, con el cual tuvo tres hijos, entre ellos Napoleón José Carlos Bonaparte.

Biografía 
Catalina nació en San Petersburgo, en el Imperio ruso, hija del rey Federico I de Wurtemberg y de la princesa Augusta de Brunswick-Wolfenbüttel. Después de que sus padres se separaron en 1788, el padre de Catalina se llevó a ella y a sus hermanos. Catalina fue criada por primera vez por su abuela. Tenía cinco años de edad cuando su madre murió. En 1797, recibió a la princesa británica Carlota, princesa real, una hija del rey Jorge III, como su madrastra. Carlota se llevaba muy bien con Catalina, cuya crianza asumió.

El padre de Catalina, Federico, se puso del lado de Napoléon Bonaparte en 1803. Como resultado, Wurtemberg pudo expandirse considerablemente y fue elevado a reino en 1806. Para fortalecer aún más el vínculo entre Wurtemberg y Napoleón, Catalina se casó con el hermano de Napoleón, Jerónimo Bonaparte, el 22 de agosto de 1807 en el castillo de Fontainebleau, cerca de París. Poco después su marido fue hecho rey del Reino de Westfalia, creado especialmente para él desde julio de 1807. Catalina fue su segunda esposa. Su matrimonio con su primera esposa, Elizabeth Patterson, había sido anulado por Napoleón, y Jerónimo tuvo que contraer matrimonio por motivos políticos con Catalina. A pesar de esta historia, de las muchas escapadas y los numerosos asuntos de Jerónimo, Catalina permaneció junto a su marido hasta el final de su vida. Según se informa, estaban muy unidos y tuvieron un matrimonio feliz. El rey Jerónimo le fue infiel con varias parejas, incluida una relación de tres años con Diana Rabe von Pappenheim, pero Catalina decidió seguir con él.

Después de la batalla de las Naciones cerca de Leipzig en 1813, el Reino de Westfalia se disolvió. Catalina acompañó a Jerónimo en la fuga a Francia en el exilio. Durante la guerra, ella y Désirée Clary se refugiaron con Julia Clary en Mortefontaine, y cuando las tropas aliadas tomaron París, se refugiaron en la casa de Desirée Clary en la capital.  Después de la derrota de Napoleón, el padre de Catalina esperaba que ella se separara de su marido, como la segunda esposa de Napoleón, María Luisa. Pero Catalina insistió en quedarse con su esposo. Viajó con él de Francia a Austria, pasando por Graz, a Trieste, donde Jerónimo adquirió la Villa Necker y se instaló con ella. Su primer hijo, Jerónimo Napoléon, nació aquí en 1814.

Cuando cayo el gobierno de los Cien Días de Napoleón, Jerónimo huyó de Austria con la ayuda de Catalina y se unió a su hermano. Catalina fue colocada bajo arresto por el emperador austríaco Francisco I. A regañadientes, regresó con su familia en Wurtemberg, donde fue alojada en el Castillo de Göppingen en marzo de 1815. Su padre hizo revisar su correspondencia y Catalina solo podía moverse bajo vigilancia. Después de la derrota de Waterloo, Jerónimo también llegó allí en agosto de 1815. Debido a que el Castillo de Göppingen no podía ser custodiado adecuadamente, la pareja tuvo que ir al Castillo de Ellwangen, parecido a una prisión. La estricta vigilancia llevó al hecho de que finalmente aceptaron la oferta del príncipe Metternich y regresaron a Austria. Anteriormente, Jerónimo recibió de su suegro Federico I el título de príncipe de Montfort.

Desde entonces, Catalina vivió con su marido en Austria, Italia y Suiza. La hija, Matilde, nació en Trieste en 1820 y otro hijo, Napoleón José, nació en 1822.

El matrimonio tuvo dos hijos y una hija:

 Jerónimo Napoleón Carlos (1814-1847).
 Matilde (1820-1904).
 Napoleón José Carlos (1822-1891).

Murió el 29 de noviembre de 1835 en la Villa Mon Repos en Lausana, Suiza. Su cuerpo descansa en Wurtemberg, pero su corazón está en Los Inválidos, en París.

Ancestros

Enlaces externos 

 Juicio de Napoleón sobre Catalina de Wurtemberg.

Casa de Bonaparte
Duquesas no reinantes de Württemberg
Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en Lausana
Reinas consortes del siglo XIX